Rosina Lobosco nasceu em 1976.

Biografia 
Teve seu primeiro contato com as Artes Cênicas em Nova York onde estudou interpretação e fez aulas de corpo em diferentes estúdios. Entre os quais: Stella Adler, Alvin Ailey, Broadway Dance Center e Peridance. Também nesse período foi bailarina do Limón Institute. Ainda em NY fez curso Intensivo em dança moderna e artes do corpo na Juilliard School of Dance, curso livre em esgrima e Lutas Cênicas na HB Studios e curso Intensivo de Acting na TISCH School Of the Arts.

De volta ao Brasil fez o curso de Teatro Profissionalizante da Escola Recriarte.
No Rio de Janeiro desde 2001, foi atriz e aluna do Studio Stanislaviski, dirigido por Celina Sodré, fez cursos complementares com Augusto Boal, Amir Haddad, Massoud Saidpour, Sérgio Penna, Ana Kfouri, entre outros. Foi professora voluntária de teatro pela ONG Viva Rio nas comunidades Chapéu Mangueira e Cantagalo.

Trabalhos na Televisão

Trabalhos no Cinema

Trabalhos no Teatro 

Naturais de Marília
Atrizes de São Paulo (estado)